Толстое — название населённых пунктов:

Россия 
 Толстое — село в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Толстое — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Толстое — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Толстое — деревня в Ясногорском районе Тульской области.

Украина 
 Толстое — село в Петропавловском районе Днепропетровской области.
 Толстое — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Толстое — село в Семёновском районе Полтавской области.
 Толстое — село в Шишацком районе Полтавской области.
 Толстое — село в Липоводолинском районе Сумской области.
 Толстое — село в Гусятинском районе Тернопольской области.
 Толстое — посёлок в Залещицком районе Тернопольской области.

См. также 
 Толстово
 Толстой